

Дзендзик — острів, Бердянська затока, Запорізька область

Дзендзик — острів, Бердянська затока, Запорізька область

Дивись також 
 Великий Дзендзик
 Малий Дзендзик